Trouble steht für:

 Trouble (Band), US-amerikanische Doom-Metal-Band
 Trouble (Lied), Lied der Sängerin Pink (2003)
 Trouble, Lied aus dem Album Mona Bone Jakon von Cat Stevens (1970)
 Trouble, Lied aus dem Album Parachutes der Band Coldplay (2000)
 Trouble, Lied aus dem Album Crosseyed Heart von Keith Richards (2015)

Trouble oder Troublé ist der Familienname oder Künstlername folgender Personen:

 Agnès Andrée Marguerite Troublé (* 1941), französische Modedesignerin, siehe agnès b.
 Courtney Trouble, US-amerikanische Pornodarstellerin und -regisseurin
 Evelinn Trouble (* 1989), Schweizer Popmusikerin

Siehe auch: